Akidini — триба жесткокрылых из семейства чернотелок.

Описание 
Боковые края переднеспинки закруглены и распластаны. Стернит переднегруди с изгибом и длинным отростком выходящим за его задний край. Надкрылья с продольными килями. Крылья редуцированы.

Систематика 
В составе трибы 6 родов и около 60 видов:

Распространение 
Встречается в Евразии и Северной Африке.

Примечания 

Pimeliinae